«Счастливы вместе» () — американская комедийная драма 2010 года автора сценария, режиссёра и исполнителя главной роли Джоша Рэднора, о группе молодых жителей Нью-Йорка, которые познают, что такое любовь, дружба, благодарность. Дебют Рэднора, как сценариста и режиссёра. Премьера состоялась 20 января 2010 года на 26-м кинофестивале «Сандэнс», США, где получил Гран-при в категории «Драматический фильм». 4 марта 2011 года фильм был показан в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Сюжет 
В основе фильма лежит история нескольких пар, пытающихся найти свой путь в Нью-Йорке. Сэм (Джош Рэднор), тридцатилетний писатель, который ищет вдохновения, веря, что он ещё сможет создать главный труд своей жизни. Личная жизнь у него складывается неудачно. Однажды в метро он сталкивается с бездомным чернокожим мальчиком Рашином (Майкл Альери), и вынужден отвести его домой. Рашин не отпускает от себя Сэма ни на шаг. Сэм вынужден таскаться вместе с ним, взять к себе, что заставляет его по-иному взглянуть на свою жизнь. Подобное он воспринимает как подготовительный период к отцовству, но не знает, как это оказывается непросто.

Сэм влюблен в молодую девушку по имени Миссиссиппи (Кейт Мара), которая работает официанткой, но мечтает о карьере певицы. Она соглашается переехать к Сэму на несколько дней, чтобы посмотреть, что из этого получится. Но присутствие Рашина ставит всех в неловкость, создавая дополнительные трудности.

Лучший друг Сэма Энни (Малин Акерман) является пациентом клиники облысения, она страдает непонятной болезнью, от которой выпадают волосы. Она красивая, но из-за изменившегося уровня самооценки прыгает от одних отношений к другим, в то время, как некоторые из её приятелей относятся к ней отнюдь не хорошо. Она открывает для себя такую простую вещь, как благодарность и учится относиться к окружающим доброжелательно.

Мэри Кэтрин (Зои Казан) и её бойфренд Чарли (Пабло Шрайбер), молодая пара, балансирующая на грани, сталкиваются с перспективой карьерного роста Чарли и следовательно, переезда из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Мэри категорически против. Она обнаруживает, что беременна, что ещё больше усугубляет принятие решения.

В ролях 
 Джош Рэднор — Сэм Уэкслер
 Кейт Мара — Миссиссиппи
 Зои Казан — Мэри Кэтрин
 Малин Акерман — Энни
 Ричард Дженкинс — Пол
 Майкл Альери — Рашин
 Пабло Шрайбер — Чарли
 Фэй Вульф — Бет
 Мария Елена Рамирес — Джилл
 Брэм Бару — Спенсер
 Марна Кон — ''Мелисса
 Тони Хейл  — Сэм №2

Джош Рэднор написал фильм во время работы над первым и вторым сезонами комедии компании «CBS» «Как я встретил вашу маму». Он репетировал с актёрами, дорабатывал диалоги, и искал финансирование проекта на протяжении двух лет. Получив его в апреле 2009 года, в июле он начал съёмки в Нью-Йорке, после шести недель подготовки производства. В итоге, картина была выбрана для кинофестиваля «Санденс», где была показана в 2010 году

Критика и отзывы 
Фильм получил в основном смешанные отзывы. На сайте «Rotten Tomatoes» 41 % голосов на основе 51 отзыва со средним рейтингом 5.1 из 10

Саундтрек 
9 композиций актрисы и композитора Jaymay были одобрены Майклом Брейком, музыкальным редактором сериала «Как я встретил вашу маму». Композиции, звучащие в фильме:
 Shout Out Louds — «My Friend and The Ink on His Fingers»
 Friends of the Jitney (with Katrina Lenk, Nyles Lannon and Chris Phillips) — «Phosphorescent Green»
 The Brendan Hines — «Miss New York»
 Cloud Cult — P"lease Remain Calm"
 The Generationals — «When They Fight, They Fight»
 Jaymay — «40 Hours Ago»
 Jaymay — «One May Die So Lonely»
 Jaymay — «Never Be Daunted»
 Jaymay — «Lullaby»
 Jaymay — «Have to Tell You»
 Jaymay — «Rock, Scissors, Paper»
 Jaymay — «All Souls»
 Blunt Mechanic — «Thrown Out at Third»
 Jaymay — «1 & !»
 The Go — «You Go Bangin' On»
 Cloud Cult — «Chemicals Collide»
 Blind Pilot — «The Story I Heard»
 The War on Drugs — «Arms like Boulders»
 VA — «Sing Happy»
 Bear Lake — «Smile»
 Dr. Dog — «The World may Never Know»
 Throw Me The Statue — «Waving at the Shore»
 Jaymay — «Long Walk To Never»

Награды и премии 
 «Кинофестиваль „Санденс“», (2010 год) — номинация в категории «Гран-при» за «Драматический фильм»
 «Кинофестиваль „Санденс“», (2010 год) — победа в категории «Audience Award» за «Драматический фильм»

Мировой релиз 
Впервые фильм был показан на 26-м Международном кинофестивале «Санденс» с 21 по 31 января 2010 года в Парк-Сити, штат Юта, США. Фильм был частично показан на Фестивале искусств в Нью-Йорке 7 апреля 2010 года. 4 марта 2011 года состоялся показ по всему Лос-Анджелесу и Нью-Йорку. В США фильм заработал $ 216,110. Кинокомпания «Anchor Bay Entertainment» выпустила DVD и Blu-Ray-диски 21 июня 2011 года. 8 апреля 2011 года картина вышла в Испании, где собрала чуть больше — $ 551,472.

  — 4 мая 2011
  — 17 июня 2011
  — 24 июня 2011
  — 30 июня 2011
  — 16 июля 2011 — премьера на телевидении

  — 15 сентября 2011
  — 20 октября 2011 — премьера на DVD
  — 7 октября 2012 — премьера на телевидении
  — 25 апреля 2013 — премьера на DVD

Кинокомпания «Myriad Pictures» купила международные права на распространение фильма, компания «Hannover House» купила права на демонстрацию фильма в части Северной Америки, но позже они были перекуплены компанией «Anchor Bay Films»

См. также 
«Гуманитарные науки (фильм)»

Примечания

Ссылки 
 Страница фильма компании «Anchor Bay Films»
 Официальная страница на Facebook
 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Фильмы на английском языке
Фильмы — лауреаты кинофестиваля «Сандэнс»